„Andromaque” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Andromaque” – fregata typu Pallas z początku XIX wieku
 „Andromaque” – fregata typu Surveillante z lat 40. XIX wieku
 „Andromaque” (Q101) – okręt podwodny typu Amphitrite z okresu I wojny światowej
 „Andromaque” (Q203) – nieukończony okręt podwodny typu Aurore z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów